Op het toernooi van Wimbledon in 1994 speelden de mannen en vrouwen van 22 juni tot en met 3 juli 1994 de wedstrijden in het gemengd dubbelspel.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Martina Navrátilová en Mark Woodforde had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Woodforde speelde samen met Meredith McGrath. Zij waren samen als vijfde geplaatst en bereikten de kwartfinale, waarin zij verloren van Pam Shriver en Byron Black.

Het eerste reekshoofd, de Amerikanen Patty Fendick en Jonathan Stark, kwam tot de tweede ronde. Daarin werd het duo uitgeschakeld door het Australische koppel Rachel McQuillan / David Macpherson.

Het als vierde geplaatste duo Helena Suková / Todd Woodbridge won het toernooi. In de finale versloeg het tweetal het ongeplaatste Amerikaanse koppel Lori McNeil en T.J. Middleton in drie sets. Het was de tweede gezamenlijke titel voor de twee. Suková won eerder twee dubbelspeltitels met andere partners; Woodbridge drie.

Belgische en Nederlandse deelnemers 
Drie Belgen speelden mee:
 Dominique Monami en de Argentijn Juan Garat bereikten de derde ronde.
 Sabine Appelmans en Libor Pimek verloren hun openingspartij.

Er waren negen Nederlandse deelnemers:
 Brenda Schultz en de Amerikaan Luke Jensen bereikten de tweede ronde.
 Manon Bollegraf en Tom Nijssen waren het achtste reekshoofd. De twee werden in de eerste ronde uitgeschakeld.
 Caroline Vis en Piet Norval (Zuid-Afrika), als twaalfde geplaatst, hadden eveneens de eerste ronde als eindstation.
 Ook het veertiende reekshoofd, Kristie Boogert en Zuid-Afrikaan David Adams, kon na zijn openingspartij huiswaarts keren.
 Voor de twee andere Nederlandse koppels, Miriam Oremans met Stephen Noteboom en Nicole Muns-Jagerman met Fernon Wibier, viel het doek ook na hun eerste optreden.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.5)

Wimbledon
ITF-toernooi in 1994